Entomopisthius är ett släkte av skalbaggar. Entomopisthius ingår i familjen Brentidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Skalbaggar
Entomopisthius